Fliederbach ist ein Name geographischer Gegenstände:

 Fliederbach (Gölsen), rechter Oberlauf der Gölsen bis vor Hainfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Fliederbach (Sulzbach), linker Zufluss des  Sulzbachs (zum Oberrhein) in Sulzburg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg